Gervaso – variante del nome proprio di persona Gervasio
Gervasio – personaggio minore de I promessi sposi
Roberto Gervaso – scrittore ed intellettuale italiano
Veronica Gervaso – giornalista e conduttrice televisiva italiana

Pagine correlate
Gervasio (disambigua)
Gervasi